Светско првенство дивизије -{I}- 2013. у хокеју на леду у организацији Међународне хокејашке федерације одржано је по 13. пут од 14. до 20. априла 2013. године. Такмичења у оквиру групе А одржана су у Будимпешти у Мађарској, док су се утакмице групе Б одигравале у граду Доњецку у Украјини. Учествовало је 12 екипа подељених у две скупине по 6 тимова. 

Победник такмичења у групи А је селекција Казахстана која је заједно са другопласираном селекцијом Италије уједно обезбедила пласман у елитни ранг такмичења за 2014. годину. Титулу у групи Б и уједно промоцију у групу А за 2014. годину осигурала је селекција Украјине. У квалитетни ранг ниже пале су селекције Уједињеног Краљевства (који ће се наредне године такмичити у групи Б) и Естоније (дивизија II, група А).

Учесници 
На првенству учествује 12 националних селекција подељених у две квалитетне скупине са по 6 екипа, од којих је 9 из Европе и три из Азије. 

Новајлије на првенству у 2013. су селекције Италије и Казахстана које су 2012. испала из елитне групе и које су се такмичиле у групи А, те Естонија која је победила на првенству друге дивизије 2012. године и која се такмичила у групи Б.

Група А

Група Б

Турнир групе А 
Такмичење у групи А одржало се од 14. до 20. априла у главном граду Мађарске у Будимпешти. Све утакмице играле су се у арени Ласло Пап капацитета 12.500 места за хокејашке утакмице. Две првопласиране селекције у групи обезбедиле су пласман у виши ранг такмичења, на светско првенство елитне групе 2014., док ће последње пласирана селекција наредне године играти у групи Б прве дивизије.

Сатница такмичења објављена је у седишту ИИХФ 15. октобра 2012. године.

Резултати групе А 
Сатница је по локалном времену (УТЦ+1)

Идеална постава турнира 
Према оцени тренера за најбоље играче проглашени су:
 Најбољи голман:  Адам Денис
 Најбољи одбрамбени играч:  Арон Келер
 Најбољи нападач:  Патрик Јаноне

Турнир групе Б 
Такмичење у групи Б одржава се од 14. до 20. априла у украјинском граду у Доњецку. Све утакмице играју се у дворани Арена Дружба капацитета 4.130 места за хокејашке утакмице. Победник групе обезбедит ће пласман у групу А прве дивизије за 2014, док ће последње пласирана селекција наредне године играти у групи А друге дивизије.

Сатница такмичења објављена је у седишту ИИХФ 15. октобра 2012. године.

Резултати групе А 

Сатница је по локалном времену (УТЦ+2)

Види још 
 Светско првенство у хокеју на леду
 Светско првенство у хокеју на леду 2013.
 Светско првенство у хокеју на леду 2013 — Дивизија II
 Светско првенство у хокеју на леду 2013 — Дивизија III
 Хокеј на леду

Референце

Спољашње везе 

 Службена веб презентација ИИХФ
 Сатница и резултати групе А
 Сатница и резултати групе Б

Светска првенства у хокеју на леду
Спорт у Мађарској
Спорт у Украјини
Спорт у Будимпешти
Спорт у Доњецку
Хокеј на леду у 2013.